Anja Stiefel est une joueuse de hockey sur glace suisse (née le  à Frauenfeld) qui a évolué en tant qu'attaquante en ligue élite féminine. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi .

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2004-2005 || DSC Oberthurgau   ||SWHL A|| 
|-
|2006-2007 || DSC Oberthurgau || SWHL A || 
|-
|2007-2008 || KSC Küssnacht am Rigi Damen  || SWHL A || 14 || 8 || 5 || 13 || 4 || 4 || 4 || 0 || 4 || 0
|-
|2008-2009 ||  Oval X-Treme de Calgary  || WWHL || 21 || 2 || 3 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || SC Reinach|| SWHL A|| 18 || 14|| 10|| 24 || 8 || 3 || 5 || 2 || 7 || 0
|-
|2010-2011 || SC Reinach || SWHL A || 19 || 33 || 12 || 45 || 6 || 4 || 3 || 6 || 9 || 0
|-
|2011-2012 || SC Reinach || SWHL A || 15 || 16 || 6 || 22 || 0 || 5 || 6 || 3 || 9 || 2
|-
|2012-2013 || SC Reinach || SWHL A || 19 || 17 || 12 || 29 || 12 || 4 || 4 || 0 || 4 || 0
|-
|2013-2014 || HC Lugano Ladies-Team || SWHL A || 19 || 26 || 15 || 41 || 4 || 6 || 7 || 5 || 12 || 0
|-
|2014-2015 || HC Lugano Ladies-Team || SWHL A|| 18 || 21 || 15 || 36 || 0 || 8  || 3 || 4 || 7 || 2 
|-
|2015-2016 || HC Lugano Ladies-Team || SWHL A ||19 || 12 || 12 || 24 || 2 || 7  || 8 || 3 || 11 || 4
|-
|2016-2017||Luleå HF ||  SDHL || 34 || 8 || 11 || 19 || 2 || 4|| 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018|| Luleå HF || SDHL || 36 || 12 || 5 || 17 || 14 || 7 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|2017-2018|| Luleå HF II || Division 1 féminine || 2 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international

|-
| 2008 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 3 || 4 || 8 || align="left"| Septième
|-
| 2008 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 2|| align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" | Cinquième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 2 || 3 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 2 || 0 || 2 || 4 || align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|Septième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance à Frauenfeld
Naissance en août 1990
Sportive thurgovienne
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014